De CECAFA Cup 2009 was de 33e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 28 november en 13 december 2009 in Kenia. Oeganda won het toernooi voor de elfde keer door in finale Rwanda te verslaan met 2–0. Zanzibar werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C 

Nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Mrisho Ngassa

4 doelpunten
 Yusuf Ndayishime

3 doelpunten
 James Chamanga
 Kennedy Chola

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2009 op rsssf

Voetbal in 2009
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia